Duborg steht für den dänischen Namen von:

 Duburg, eine ehemalige Burg in Flensburg
 Duburg (Stadtbezirk), ein Stadtbezirk in Flensburg
 Duborg (Padborg), ein Ort bei Padborg

Duborg ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Duborg (1878–1972), Lehrer und niederdeutscher Autor

Siehe auch:
 Duborg-Skolen, eine dänische Gemeinschaftsschule in Flensburg
 RBZ HLA – Die Flensburger Wirtschaftsschule in Flensburg mit der Schloss-Duburg-Schule